Scheel har flere betydninger:

 Anden skrivemåde for den danske uradelsslægt Skeel
 En dansk-norsk-tysk adelsslægt: Scheel
 Grevskabet Scheel